Osoby o takim nazwisku:
 Jerzy Grasberg – działacz harcerski, redaktor Biuletynu Informacyjnego

Góry:
 Grasberg (4270 m) – szczyt w Górach Śnieżnych w Indonezji
 Grasbergjoch (2020 m) – szczyt w paśmie Karwendel w Tyrolu
 Hoher Grasberg (1783 m) – szczyt w paśmie Karwendel w Tyrolu
 Grasberg (1078 m) – szczyt w Dolnej Austrii

Miejscowości w Niemczech:
 Grasberg – miasto i gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Osterholz
 Grasberg (Burgkirchen an der Alz) – dzielnica miasta Burgkirchen an der Alz w Bawarii, w powiecie Altötting
 Grasberg (Holzkirchen) – dzielnica miasta Holzkirchen w Bawarii, w powiecie Miesbach
 Grasberg (Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg) – dzielnica Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg w Bawarii, w powiecie Amberg-Sulzbach
 Grasberg (Unterneukirchen) – dzielnica Unterneukirchen w Bawarii, w powiecie Altötting
 Grasberg (Wittibreut) – dzielnica Wittibreut w Bawarii, w powiecie Rottal-Inn

Miejscowości w Austrii:
 Grasberg (Altmünster) – gmina katastralna w mieście Altmünster, okręg Gmunden w Dolnej Austrii

Inne:

 Grasberg – kopalnia złota w Indonezji